I Got You, une chanson de Split Enz (1980),
 I Got You, une chanson de Badfinger (1981),
 I Got You, une chanson de Dwight Yoakam (1989),
 I Got You, une chanson de Shenandoah (1991),
 I Got You, une chanson de Stone Temple Pilots (1999),
 I Got You, une chanson de Nick Carter (2003),
 I Got You, une chanson de Craig Morgan (2005),
 I Got You, une chanson de Leona Lewis (2009),
 I Got You, une chanson de Selena Gomez and the Scene (2009),
 I Got You, une chanson de Train (2009),
 I Got You, une chanson de Whitney Houston (2009),
 I Got You, une chanson de Thompson Square (2011),
 I Got You, une chanson de Jack Johnson (2013),
 I Got U, une chanson de Duke Dumont (2014),
 I Got You, une chanson de Bebe Rexha (2016).
 I Got You, un album des Jungle Brothers (2006),
 I Got You (I Feel Good), un album de James Brown (1966),
 I Got You (I Feel Good), une chanson de James Brown.